L'Estany kan syfta på följande platser:

Spanien 

 L'Estany (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 L'Estany (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar